

Cabeça de série

  'Roger Federer (Campeão)
  Rafael Nadal (Quartas de Final)
  Novak Djokovic (Quartas de Final)
  Juan Martín del Potro (Quarta rodada)
  Andy Murray (Final)
  Nikolay Davydenko (Quartas de Final)
  Andy Roddick (Quartas de Final)
  Robin Söderling (Primeira rodada)
  Fernando Verdasco (Quarta rodada)
  Jo-Wilfried Tsonga (Semi Final)
  Fernando González (Quarta rodada)
  Gaël Monfils (Terceira rodada)
  Radek Štěpánek (Primeira rodada)
  Marin Čilić (Semi Final)
  Gilles Simon (retirou-se por uma lesão no joelho direito)
  Tommy Robredo (Primeira rodada)

<ol start="17">
  David Ferrer ''(Segunda rodada)
 Tommy Haas ''(Terceira rodada)
 Stanislas Wawrinka ''(Terceira rodada)
 Mikhail Youzhny ''(Terceira rodada)
 Tomáš Berdych ''(Segunda rodada)
 Lleyton Hewitt ''(Quarta rodada)
 Juan Carlos Ferrero ''(Primeira rodada)
 Ivan Ljubičić ''(Terceira rodada)
 Sam Querrey ''(Primeira rodada)
 Nicolás Almagro ''(Quarta rodada)
 Philipp Kohlschreiber ''(Terceira rodada)
 Jürgen Melzer ''(Primeira rodada)
 Viktor Troicki ''(Segunda rodada)
 Juan Mónaco ''(Terceira rodada)
 Albert Montañés ''(Terceira rodada)
 Jérémy Chardy ''(Primeira rodada)
 John Isner ''(Quarta rodada)

Cruzamentos

Fase Final

Primeira Fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartada Rodada
| RD1-seed01=9
| RD1-team01= F Verdasco
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= C Ball
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=61
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= I Sergeyev
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7<sup>7
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=7<sup>10
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= D Sela
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=63
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=68
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= R Ram
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=1
| RD1-score05-5=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= S Koubek
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=6
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= I Dodig
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= JC Ferrero
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=1
| RD1-score08-5=1
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= J Mónaco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= E Gulbis
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Llodra
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= C Moyá
| RD1-score13-1=62
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= I Marchenko
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= D Kindlmann
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= N Davydenko
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= F Verdasco
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= I Sergeyev
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= S Koubek
| RD2-score03-1=7<sup>7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= I Dodig
| RD2-score04-1=6<sup>4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=30
| RD2-team05= J Mónaco
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Llodra
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6<sup>5
| RD2-score06-4=1
| RD2-score06-5=3
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= I Marchenko
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=0
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08={{nowrap| N Davydenko}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01= F Verdasco
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2= 
| RD3-score01-3= 
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= S Koubek
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=r
| RD3-score02-3= 
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=30
| RD3-team03= J Mónaco
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04={{nowrap| N Davydenko}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01= F Verdasco
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4=7<sup>7
| RD4-score01-5=3
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Primeira Rodada
|RD2=Segunda Rodada
|RD3=Terceira Rodada
|RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= R Štěpánek
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Karlović
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=7<sup>7
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=3
| RD1-score02-5=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Benneteau
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-score03-4=7<sup>7
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= D Guez
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=64
| RD1-score04-4=62
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Fish
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Golubev
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= J Kubler
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= I Ljubičić
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=27
| RD1-team09={{Nowrap| P Kohlschreiber}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= H Zeballos
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= B Kavčič
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= W Odesnik
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Lacko
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Mayer
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=0
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= P Luczak
| RD1-score15-1=60
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Nadal
| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= I Karlović
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Benneteau
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= A Golubev
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=2
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= I Ljubičić
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4='''6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=27
| RD2-team05=

Main Draw

S
Australian Open - Simples masculino